Plateaux – departament Konga
 Plateaux – departament Gabonu
 Plateaux – region Togo
 Plateaux – region Republiki Środkowoafrykańskiej

Zobacz też 
 Plateau